Koivukari kan syfta på följande platser:

Finland 

1.  Koivukari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (14 ha)
2.  Koivukari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
3.  Koivukari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,75, long 21,53), 
4.  Koivukari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,42, long 21,74),  (1 ha)
5.  Koivukari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,32, long 21,94),  (0 ha)
6.  Koivukari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,66, long 21,37),  (2 ha)
7.  Koivukari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
8.  Koivukari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,03, long 24,29), 
10.  Koivukari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 61,09, long 21,31),  (2 ha)
11.  Koivukari (ö i Satakunta, Raumo), 
12.  Koivukari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,30, long 21,71), 
13.  Koivukari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 

Robotskapade Finlandförgreningar